4P kan syfta på:

 Fayes komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M1-6 - en rysk Progress farkost.
 4P – marknadsföringsmodell, se  Marknadsföringsmix